Il singolare dell'Open di Zurigo 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Justine Henin era la detentrice del titolo, ma si è ritirata ufficialmente il 14 maggio 2008 per poi rientrare successivamente nel circuito.

Venus Williams ha battuto in finale 7–6(1), 6–2,  Flavia Pennetta.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jelena Janković (secondo turno)
  Ana Ivanović (semifinali)
  Venus Williams (campionessa)
  Vera Zvonarëva (secondo turno, ritiro)

  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Patty Schnyder (primo turno)
  Anna Čakvetadze (primo turno)
  Daniela Hantuchová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 2008